Jméno a příjmení František Skála nosí více osob:

 František Skála (1956) (* 1956) – český ilustrátor, malíř, sochař a výtvarník
 František Skála (1923) (1923–2011) – český malíř, grafik, ilustrátor, otec Františka Skály
 František Jan Skála (* 1817–?) – jihočeský malíř-krajinář z Písku